Backbone:
 Backbone.js — JavaScript библиотека, используемая для построения приложений
 Internet backbone
 Backbone network
 Backbone Entertainment — производитель видеоигр
 Backbone (альбом Бони Джеймса)
 Backbone (игра)
 Бэкбэун — сообщество в округе Аллегейни, Виргиния
 Backbone (альбом Status Quo) — альбом группы Status Quo (2019)